Samerna kan avse:

 Samer – en ursprungsbefolkning i Sápmi
 Samerna (politiskt parti) – ett politiskt parti i Sametinget